Skränhället är en klippa i Finland.   Den ligger i kommunen Borgå i den ekonomiska regionen  Borgå  och landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Skränhället är mycket platt. Havet är nära Skränhället åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Skränhället.

Kommentarer

Källor 

Öar i Borgå
Finländska öar i Finska viken